Az 564-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Albertirsa, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2467-es járat 2016. december 12-étől 564-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||25
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||24
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||23
|align=left|
|-
|∫|| ||22
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Szőlő utca||21
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér||20
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, ALDI||19
|
|-
|6|| Középút||18
|
|-
|7|| Benyus dűlő||17
|
|-
|8|| Gőz tanya||16
|
|-
|9|| Kisjárás||15
|
|-
|10|| Csernus dűlő||14
|
|-
|11|| Jáger út||13
|
|-
|12|| Ceglédbercel, 40-es út||12
|align=left|
|-
|13|| Ceglédbercel, Rákóczi út||11
|align=left|
|-
|14|| Ceglédbercel, Szabadidőpark||10
|align=left|
|-
|15|| Ceglédbercel, Sportpálya||9
|align=left|
|-
|16|| Ceglédbercel, községháza||8
|align=left|
|-
|17|| Albertirsa, Szentmártoni útelágazás||7
|align=left|
|-
|18|| Albertirsa, ABC áruház||6
|align=left|
|-
|19|| Albertirsa, gyógyszertár||5
|align=left|
|-
|20|| Albertirsa, Központi iskola||4
|align=left|
|-
|21|| Albertirsa, Sorompó (temető)||3
|align=left|
|-
|22|| Albertirsa, Temesvári utca||2
|align=left|
|-
|23|| Albertirsa, Égerfa utca||1
|align=left|
|-
|24|| Albertirsa, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Albertirsa autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak